

Toponyme

États-Unis 
 Islip, une ville de l'État de New York ;
 Islip, une census-designated place située dans l’État de New York.

Royaume-Uni 
 Islip, un village du Northamptonshire, en Angleterre ;
 Islip, un village de l'Oxfordshire, en Angleterre.

Patronyme 

 Simon Islip est archevêque de Cantorbéry de 1349 à 1366 ;
 John Islip est abbé de Westminster de 1500 à 1532.

Homonymie de toponyme